Elano Blumer
 Herbert Blumer
 Ignacy Blumer